

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Клавдий Тацит А. и Эмилиан.
 Весна — Тацит выступил против алан, которые стали опустошать побережье Киликии. Во время похода он умер (или был убит солдатами?).
 276 — Император Рима Флориан, Марк Анний. Брат Тацита.
 Весна — Флориан провозглашает себя императором. Осень — Большинство войска признало императором Проба. Флориан покончил с собой.
 276—282 — Император Рима Проб, Марк Аврелий (232, 19.8-282).
 Казнь в Персии пророка Мани (ок.216-276) как еретика.

Родились 
 Го Пу

Скончались 
 Флориан
 Варахран I

См. также